Die Högalidskirche (schwedisch Högalidskyrkan) ist ein Kirchengebäude in Stockholm in Schweden. Die Kirchengemeinde gehört zum Bistum Stockholm der Schwedischen Kirche.

Die Kirche befindet sich an der Adresse Högalids Kyrkväg 11 im Westen des Stadtteils Södermalm, an der höchsten Stelle des Högalidsparks.

Architektur und Geschichte 
Der große aus Backsteinen errichtete Kirchenbau wurde 1916–1923 nach Plänen des Architekten Ivar Tengbom im Stil der Nationalromantik erbaut, zur gleichen Zeit wie Stockholms stadshus auf der anderen Seite der Bucht Riddarfjärden. Markant sind die beiden an der Ostseite befindlichen achteckigen Kirchtürme, die den Chorraum umschließen. Ein Gemeindehaus, ein Pfarrhaus und ein 1939 angebautes Kolumbarium vervollständigen das Ensemble.

Auch die Ausstattung geht auf Tengbom zurück. Führende schwedische Künstler der Bauzeit waren an der Ausgestaltung der Högalidskirche beteiligt. In der Kirche befindet sich das von Gunnar Torhamn geschaffene, größte Kreuz Skandinaviens. Torhamn schuf auch die Verzierungen an Orgel und Kanzel sowie die Fresken an der Taufkapelle. Den Altaraufsatz gestaltete Erik Jerke im byzantinischen Stil. Ältere Ausstattungsstücke sind der bereits aus dem 16. Jahrhundert stammende Taufstein und ein siebenarmiger Altarleuchter aus dem 18. Jahrhundert.

Zur Anlage gehört eine Friedhofskapelle, für die Einar Forseth ein Apsismosaik schuf.

Orgel 

Die heutige Orgel wurde 1966 von der Orgelbaufirma Hammarbergs erbaut, in dem Orgelgehäuse des Vorgängerinstruments von 1923.

Literatur 
 Kaj Sandell: Stockholm. Dorling Kindersley Verlag, München 2014, ISBN 978-3-7342-0019-9, Seite 134
 Suzanne Lindhagen: Högalidskyrkan. Stockholm 2008 (PDF-Datei über stockholmskällan.se)

Weblinks 

 Website der Kirchengemeinde

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in Stockholm
Kirchengebäude der Schwedischen Kirche
Erbaut in den 1920er Jahren
Backsteinexpressionismus
Bauwerk der Nationalromantik
Byggnadsminne in Stockholms län
Backsteinkirche
Stockholm